Personen
 Christopher Nolan (schrijver) (1965-2009), Iers schrijver.
 Christopher Nolan (regisseur) (1970), Engels-Amerikaans regisseur
 Clive Nolan (1961), Brits toetsenist
 Jonathan Nolan (1976), Brits-Amerikaans scenarioschrijver
 Kevin Nolan (1982), Engels voetballer
 Lloyd Nolan (1902-1985), Amerikaans acteur
 Richard L. Nolan (1940), Amerikaans organisatiekundige
 Nolan Bushnell (1943), Amerikaans ondernemer
 Nolan Gerard Funk (1986), Canadees acteur
 Nolan Gould (1998), Amerikaans acteur
 Nolan Mbemba (1995), Frans voetballer
 Nolan North (1970), Amerikaans acteur
 Nolan Roux (1988), Frans voetballer
 Willie Nolan (1897-1939), Iers golfer

 Overig
 Nolan County, county in de Amerikaanse staat Texas